Galeano puede referirse a:

Eduardo Galeano, periodista y escritor de nacionalidad uruguaya.
Jorge Galeano, abogado y político de nacionalidad argentina.
Gloria Galeano, bióloga y agrónoma de nacionalidad colombiana.
Leonel Galeano, futbolista argentino
Juan José Galeano, exjuez federal de nacionalidad argentina.
Subcomandante Insurgente Galeano, anteriormente conocido como Subcomandante Marcos.